Теплоэнергетика:

 Теплоэнергетика — отрасль теплотехники, занимающаяся преобразованием теплоты в другие виды энергии.
 Теплоэнергетика — ежемесячный научно-технический журнал. Издается в Москве с 1954 года.